APMT bezeichnet

 die 1974 gegründete osttimoresische Partei Associacão Popular Monarquica de Timor, siehe Klibur Oan Timor Asuwain 
 die osttimoresische Partei Associação Popular Monarquia Timorense
 Asia-Pacific Mobile Telecommunications Satellite Pte. Ltd., ein chinesischer Satellitenbetreiber
 Asia-Pacific Mobile Telecommunications Satellite, die Satelliten von APMT Pte.

Abkürzung